Beli Breg est un toponyme qui peut désigner :
Beli Breg, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Beli Breg, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.